Mort assistida és un terme genèric per a l'ajuda a morir que pot referir-se a qualsevol dels següents procediments:

 Eutanàsia, intervenció que provoca o accelera la mort d'un pacient terminal amb la intenció d'evitar sofriment i dolor.
 Suïcidi assistit, ajuda o assistència a una altra persona per acabar amb la seva vida.
 Sedació terminal, administració de medicaments amb efecte tranquilizante o sedant a una persona que està a la vora de la mort, podent accelerar el decés del pacient.

Vegeu també 
 Dret a morir
 Mort digna

Causes de mort